Sonia Valeria Duffau Erazo (n. Santiago de Chile, 10 de noviembre de 1972) licenciada en física chilena, especialista en astronomía inclusiva. Subgerente de divulgación y diversidad en Associated Universities Inc, National Radio Astronomy Observatory, EE. UU. (AUI/NRAO).

Biografía

Educación 
En 1995 obtuvo su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Luego, ingresó al del programa de doctorado en Física Nuclear Teórica de la Universidad de Chile, bajo la supervisión de Francisco Brieva, donde llegó hasta el nivel de candidatura doctoral, completando todos los cursos y cumpliendo todos los requisitos, excepto la presentación de la tesis. Luego, en el año 2001, se cambió al programa de Doctorado en Ciencias mención Astronomía de cotutela entre la Universidad de Yale (EE. UU.) y la Universidad de Chile.

En 2003 se graduó del Magíster en Ciencias mención Astronomía de la Universidad de Yale (EE. UU.) y, en 2005, del Magíster de Filosofía mención Astronomía, de la misma Universidad.

En 2008 obtuvo un Doctorado en Ciencias mención Astronomía, en el programa en cotutela de la Universidad de Yale (EE. UU.) y la Universidad de Chile, a través de una beca de la Fundación Andes. El título de su tesis fue "Spectroscopic study of halo substructures using QUEST survey data" siendo sus tutores Robert Zinn de la Universidad de Yale (EE. UU.) y en Chile, primero René Mendz y luego María Teresa Ruiz, ambos de Universidad de Chile, siendo la primera mujer en obtener el doctorado en Ciencias mención Astronomía de la Universidad de Chile y es la segunda mujer en todo el país en obtenerlo de una institución nacional.

Además, en 2018 se certificó en Chile complementariamente como entrenador integrativo por SmartCoach en alianza con Inspiring Girls y mentora corporativa por SmartCoach y por la Profesional Coaching Alliance.

Realizó estudios de postdoctorado en Alemania y Chile durante 10 años en total. Entre los años 2009 al 2012, en el instituto ARI de la Universidad de Heidelberg (Alemania) con la profesora Eva Grebel y del año 2012 al 2013 en el Instituto LSW, de la misma universidad con el profesor Norbert Christlieb. A su regreso a Chile, el año 2014, prosiguió estudios postdoctorales en la Universidad Católica, con los profesores Manuela Zoccali y Marcio Catelan, y finalmente desde el año 2017 a abril del 2019 en la Universidad Andrés Bello con Lorenzo Mónaco.

Carrera profesional 
Fue parte del directorio de la Sociedad Chilena de Astronomía, el 2017 y 2018. Voluntaria de Inspiring Girls Chile el 2018 y socia de la Asociación Red de Investigadoras.

En 2019, comienza a trabajar como subgerente de divulgación y diversidad en Associated Universities Inc, National Radio Astronomy Observatory EE. UU. (AUI/NRAO), socio norteamericano del Observatorio ALMA.

Sus líneas de investigación se han relacionado con la evolución y formación de nuestra galaxia, las estrellas variables, y la química de las estrellas. Posee un interés especial en la divulgación astronómica para la comunidad de las personas sordas, y la astronomía inclusiva, así como en apoyar las vocaciones científicas de las minorías en STEM de Chile, especialmente las niñas, los pueblos originarios y las personas con discapacidad.

Reconocimientos 
En 2018 recibió el reconocimiento “Mujeres que inspiran 2018” de Inspiring Girls Chile.

Referencias 

Astrónomos de Chile